

Wydarzenia 

 Beda skończył pisać Historię kościelną narodu angielskiego

734